Laura Walker (née en 1970), nageuse américaine
Laura Walker (née en 1998), curleuse canadienne